Medical Group Romgermed reprezintă o companie furnizoare de servicii medicale din România.
În 2015, compania deține 20 laboratoare și patru centre medicale, care deservesc zilnic aproximativ 150.000 de pacienți pe an.
Grupul Medical Romgermed este controlat în proporție de 95% de Dorian Sam Schwartz, iar restul de 5% este deținut de Filip Florin Schwartz.

Cifra de afaceri în 2010: 14 milioane euro

Note

Legături externe 
 www.clinicaromgermed.ro - Site web oficial
 http://clinicaromgermed.ro

Companii de servicii medicale din România